|-
| (25401) 1999 VY24||||13 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 25402 Angelanorse||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25403 Carlapiazza||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25404 Shansample||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25405 Jeffwidder||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25406 Debwysocki||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25407) 1999 VM34||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25408) 1999 VB35||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25409) 1999 VD36||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25410 Abejar||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25411) 1999 VM37||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25412 Arbesfeld||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25413 Dorischen||||10 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25414 Cherkassky||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25415 Jocelyn||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25416 Chyanwen||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25417 Coquillette||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25418 Deshmukh||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25419) 1999 VC72||||11 листопада 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25420) 1999 VN81||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25421 Gafaran||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25422 Abigreene||||9 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25423) 1999 VS127||||9 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 25424 Gunasekaran||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25425 Chelsealynn||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25426 Alexanderkim||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25427 Kratchmarov||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25428 Lakhanpal||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25429) 1999 VM187||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25430 Ericlarson||||15 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25431) 1999 VW194||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 25432 Josepherli||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25433) 1999 WM2||||26 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 25434 Westonia||||29 листопада 1999||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (25435) 1999 WX3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25436) 1999 WE4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25437) 1999 WP4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25438) 1999 WY5||||30 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25439) 1999 WV6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25440) 1999 WR7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25441) 1999 WG8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (25442) 1999 WQ9||||30 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25443) 1999 WC10||||30 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25444) 1999 WL13||||29 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25445) 1999 XK1||||2 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25446) 1999 XF2||||4 грудня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (25447) 1999 XE4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25448) 1999 XJ4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25449) 1999 XN6||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25450) 1999 XQ7||||4 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25451) 1999 XC8||||3 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25452) 1999 XS10||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25453) 1999 XU11||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25454) 1999 XN12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25455 Anissamak||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25456 Caitlinmann||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25457 Mariannamao||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25458) 1999 XT13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25459) 1999 XL14||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25460) 1999 XX15||||6 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25461) 1999 XR18||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25462 Haydenmetsky||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25463) 1999 XJ21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25464 Maxrabinovich||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25465 Rajagopalan||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25466) 1999 XG31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25467) 1999 XV32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25468 Ramakrishna||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25469 Ransohoff||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25470) 1999 XW35||||6 грудня 1999||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (25471) 1999 XZ35||||6 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 25472 Джоаноро (Joanoro)||||6 грудня 1999||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (25473) 1999 XJ38||||3 грудня 1999||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (25474) 1999 XO38||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25475 Lizrao||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25476 Sealfon||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25477 Preyashah||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25478 Shrock||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25479 Ericshyu||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25480) 1999 XB67||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25481 Willjaysun||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25482 Tallapragada||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25483 Trusheim||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25484) 1999 XL75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25485) 1999 XY75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25486 Michaelwham||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25487) 1999 XU82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25488 Figueiredo||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25489) 1999 XN83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25490 Kevinkelly||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25491 Meador||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25492 Firnberg||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25493) 1999 XG85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25494) 1999 XV86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25495 Michaelroddy||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25496) 1999 XY86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25497 Brauerman||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25498) 1999 XJ88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25499) 1999 XR88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25500) 1999 XF91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25400